Europacupen i fotboll 1959/1960 vanns av Real Madrid från Spanien som i finalmatchen besegrade Eintracht Frankfurt från det dåvarande Västtyskland med 7–3 i Glasgow den 13 maj 1960.

Real Madrid tog därmed sin 5:e raka Europacuptitel, ett rekord som står sig än idag.

Kvalspel

Första omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1959/1960 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Sports History: "1959/60: Real Madrid demolish Eintracht and win the fifth consecutive European Cup!"

1959/1960
Fotbollssäsongen 1959/1960
1959 i Europa
1960 i Europa